Real Hacienda, Hacienda Real o Hacienda regia, puede referirse a:
La Hacienda o Tesoro del Soberano, en las monarquías.
En España:
En el Antiguo Régimen, Consejo de Hacienda (véase también almojarife, quinto real, intendencia indiana).
Desde el final del Antiguo Régimen y en la Edad Contemporánea, la Hacienda Pública (véase Historia de los ministerios de Hacienda de España).
Carabineros de la Real Hacienda.
Banco de España (administra el "Tesoro Público" y la "Deuda Pública" en nombre del "Reino de España", anteriormente también la emisión de moneda).
En el Reino Unido: HM Treasury